Die Abkürzung BOLSA steht für:
 Bonner Gerontologische Längsschnittstudie, eine wissenschaftliche Untersuchung in der deutschsprachigen Gerontologie
 Bank of London and South America, eine 1923 in Buenos Aires, Argentinien gegründete Bank, die durch die Fusion der London and Brazilian Bank mit der London and River Plate Bank (beide 1862 gegründet)  entstand und heute zur Lloyds Bank International-Gruppe gehört

La Bolsa steht für:
 La Bolsa, Gemeinde im Departamento Artigas, Uruguay

Siehe auch:
 Bolza

Abkürzung